Marcin Jastrzębski (zm. 1754) –  sędzia ziemski łukowski 
 Marcin Jastrzębski – polski artysta fotograf